Мур () — название округов в Соединённых Штатах:
 Мур — штат Северная Каролина.
 Мур — штат Теннесси.
 Мур — штат Техас.